Црвенковский — македонская фамилия.

Известные носители:
 Црвенковский, Бранко (род. 1962) — президент Республики Македония 2004—2009.
 Црвенковский, Крсте (1921—2001) — лидер ЦК Союза коммунистов Македонии 1963—1969.
 Црвенковский, Стево (1947—2004) — македонский дипломат, министр иностранных дел 1993—1996.